Дюбю́ф () — французская фамилия. Известные носители:

 Дюбюф, Гийом (1853—1909) — французский живописец, сын Луи Эдуара и Жюльетты.
 Дюбюф, Жюльетта (1819—1855) — французский скульптор, жена Луи Эдуара.
 Дюбюф, Клод-Мари (1790—1864) — французский живописец-портретист.
 Дюбюф, Луи Эдуар (1820—1883) — французский живописец-портретист, сын предыдущего, муж Жюльетты.